Die Oracle Challenger Series – Indian Wells 2018 waren ein Tennisturnier der Damen in Indian Wells. Das Hartplatzturnier der Kategorie Challenger war Teil der WTA Challenger Series 2018 und fand vom 26. Februar bis 4. März 2018 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Oracle Challenger Series – Indian Wells 2018 fand vom 24. bis 25. Februar 2018 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Challenger Series 2018
Tennisturnier in Indian Wells